Osoby o tym nazwisku:
 Hans-Heinz Schütt – niemiecki nazista
 Sophie Schütt – niemiecka aktorka i działaczka społeczna